Николай Яковлевич Аверьянов (18 ноября 1894, Ямская слобода, Курская губерния — 11 октября 1974, Москва) — советский военный деятель, генерал-майор (1943).

Биография 
Николай Яковлевич Аверьянов родился 18 ноября 1894 года в Ямской слободе Курска.

Первая мировая и гражданская войны 
В августе 1913 года Аверьянов был призван в ряды Русской императорской армии.

В 1914 году закончил Алексеевское военное училище.

С 1914 года принимал участие в Первую мировую войну, в чине капитана воевал на Юго-Западном фронте, командуя взводом и батальоном.

В рядах РККА служил с апреля 1918 года.

Принимал участие в ходе Гражданскую войну с апреля 1918 года. Командовал ротой, затем батальоном 1-го Курского Советского революционного полка, а с сентября — батальоном и полком 24-й стрелковой дивизии. Принимал участие в освобождении Сызрани, Ставрополя, Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга и Орска, а также в Бугурусланской, Белебейской и Уфимской операциях. В сентябре 1920 года был назначен на должность командира 1-й Туркестанской стрелковой бригады, находясь на которой, воевал на Туркестанском фронте в районе Бухары.

Межвоенное время 
В феврале 1921 года был назначен на должность инструктора для поручений Управления инспектирования Туркестанского фронта. С сентября того же года учился на военном факультете Ташкентского государственного университета, который окончил в 1922 году и в октябре этого же года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, которую закончил в 1925 году.

В августе 1925 года был назначен на должность начальника штаба 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, а в ноябре 1926 года — на должность командира 2-го Туркестанского стрелкового полка (Среднеазиатский военный округ). С декабря того же года служил в штабе округа, где исполнял должность помощника начальника сначала 1-го отдела штаба, затем финансово-планового и организационно-мобилизационного отделов Управления начальника снабжения Среднеазиатского военного округа. В декабре 1930 года был назначен на должность начальника 2-го сектора и 4-го отделения 5-го отдела штаба округа. В том же году был направлен на преподавательскую работу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, где работал на должности ассистента кафедры общей тактики, а с апреля 1941 года — на должности старшего преподавателя этой кафедры.

Великая Отечественная война 
С началом войны Николай Яковлевич Аверьянов находился на прежней должность. В феврале 1942 года был назначен на должность начальника курса академии, а в июле — вновь на должность старшего преподавателя кафедры общей тактики.

В ноябре 1943 года был направлен в распоряжение Военного совета Белорусского фронта, в декабре 1943 года был назначен на должность заместителя командира 69-й стрелковой дивизии 65-й армии этого фронта, а в марте 1944 года — на должность заместителя командира 95-го стрелкового корпуса, участвовавшего в Белорусской операции. С 21 по 30 июня и с 22 по 25 июля 1944 года временно исполнял должность командира корпуса, участвовавшего в Львовско-Сандомирской операции. Форсировав Южный Буг, корпус вышел к Карпатам и с мая 1944 года воевал в горных условиях. В ходе освобождения Ужгорода Аверьянов находился на передовой и на месте руководил боем. За эти бои был награждён орденом Красного Знамени и Суворова 2 степени. С сентября 1944 года корпус принимал участие в освобождении Венгрии, Польши и Чехословакии.

Послевоенная карьера 
С августа 1945 года генерал-майор Аверьянов исполнял должность командира 213-й стрелковой дивизии. В июле 1946 года был назначен на должность начальника 7-го отдела Управления боевой подготовки стрелковых войск.

С мая 1947 года состоял в распоряжении Управления кадров СВ, в мае 1948 года назначен на должность старшего преподавателя и тактического руководителя учебной группы военно-исторического факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Генерал-майор Николай Яковлевич Аверьянов вышел в отставку в августе 1949 года. Умер 11 октября 1974 года в Москве. Похоронен на .

Награды 
 Орден Ленина;
 Три ордена Красного Знамени;
 Орден Суворова 2 степени;
 Медали.

Память

Примечания

Литература 

Выпускники Алексеевского военного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Национального университета Узбекистана
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Востряковском кладбище